Raymond Mays (1899-1980), pilote automobile de côte ;
 Rex Mays (1913-1949), pilote automobile ;
 Billy Mays (1958-2009), animateur de télé-achat américain ;
 Daniel Mays (né en 1978), acteur britannique ;
 Jayma Mays (née en 1979), actrice américaine ;
 Keddric Mays (né en 1984), joueur américain de basket-ball ;
 Lyle Mays (1953-2020), pianiste de jazz ;
 Matt Mays (né en 1979), chanteur, compositeur et guitariste canadien ;
 Travis Mays (né en 1968), joueur américain de basket-ball ;
 Tristin Mays (1990-), actrice, chanteuse et danseuse américaine ;
 Willie Mays (né en 1931), joueur américain de baseball.